Sramanisme, een vorm van religie in India
Samana (god), een van de vijf hindoeïstische windgoden
Samana (India), een plaats in India
Samana (bijeenkomst), in het India van de Vedische periode een bijeenkomst of feest
Samana (geslacht), een vlindergeslacht

Samaná (provincie), een provincie van de Dominicaanse Republiek
Santa Bárbara de Samaná, de hoofdstad van deze provincie
Samaná (schiereiland), een schiereiland van de Dominicaanse Republiek
Sierra de Samaná, een gebergte in de Dominicaanse Republiek
Baai van Samaná, een baai van de Dominicaanse Republiek
Kaap van Samaná, een kaap van de Dominicaanse Republiek
Samaná (Colombia), een gemeente in het Colombiaanse departement Caldas
Samaná (natuurgebied), een beschermd natuurgebied - IUCN-categorie VI, Ecosysteem - in de Dominicaanse Republiek